Семёновская имеет следующие значения:

Населённые пункты

Архангельская область 
 Семёновская — деревня в Пежемском сельском поселении Вельского района.
 Семёновская — деревня в Пуйском сельском поселении Вельского района.
 Семёновская — деревня в Шадреньгском сельском поселении Вельского района.
 Семёновская — деревня в Сефтренском сельском поселении Верхнетоемского района.
 Семёновская — деревня в Тимошинском сельском поселении Верхнетоемского района.
 Семёновская — деревня в Федьковском сельском поселении Верхнетоемского района.
 Семёновская — деревня в Вилегодском районе.
 Семёновская — деревня в Каргопольском районе.
 Семёновская — деревня в Коношском районе.
 Семёновская — деревня в Алексеевском сельском поселении Красноборского района.
 Семёновская — деревня в Черевковском сельском поселении Красноборского района.
 Семёновская — деревня в Онежском районе.
 Семёновская — деревня в Шенкурском районе.

Вологодская область 
 Семёновская — деревня в Бабаевском районе.
 Семёновская — деревня в Ивановском сельском поселении Вашкинского района.
 Семёновская — деревня в Пореченском сельском поселении Вашкинского района.
 Семёновская — деревня в Верховажском районе.
 Семёновская — деревня в Бекетовском сельском поселении Вожегодского района.
 Семёновская — деревня в Явенгском сельском поселении Вожегодского района.
 Семёновская — деревня в Вытегорском районе.
 Семеновская — деревня в Кадуйском районе, Барановское сельское поселение.
 Семеновская — деревня в Кадуйском районе, Никольское сельское поселение.
 Семеновская — деревня в Кирилловском районе.
 Семеновская — деревня в Тарногском районе.
 Семёновская — деревня в Вожбальском сельском поселении Тотемского района.
 Большая Семёновская (до 2001 года — Семёновская) — деревня в Пятовском сельском поселении Тотемского района.
 Малая Семёновская (до 2001 года — Семёновская) — деревня в Пятовском сельском поселении Тотемского района.
 Семеновская — деревня в Харовском районе, Азлецкое сельское поселение.
 Семеновская — деревня в Харовском районе, Кумзерское сельское поселение.
 Семеновская — деревня в Харовском районе, Разинское сельское поселение.
 Семеновская — деревня в Харовском районе, Слободское сельское поселение.

Московская область 
 Семёновская — бывшая деревня в городском поселении Егорьевск (ранее в Ефремовском сельском округе) Егорьевского района; в 2006 году включена в состав деревни Исаевская.
 Семёновская — деревня в городском поселении Егорьевск (ранее в Селиваниховском сельском округе) Егорьевского района.
 Семёновская — деревня в городском поселении Мишеронский Шатурского района.
 Семёновская — деревня в Кривандинском сельском поселении Шатурского района.
 Семёновская — деревня в Пышлицком сельском поселении Шатурского района.

Смоленская область 
 Семёновская — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.

Реки 
 Семёновская (приток Иксы) — в Томской области.
 Семёновская (приток Осиновки)
 Семёновская (приток Шачи) — в Костромской области.

Другое 
 Семёновская — станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

Разное 
 Семёновская набережная

См. также 
 
 Семён